Ártemis ou Artemisa — deusa da mitologia grega
 Artemisa (Cuba) — cidade de Cuba
 Artemisa (província) — província de Cuba

Desambiguações de topônimos